

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le Serpent est une constellation.

Biologie 

 Les Serpents (Serpentes) sont un sous-ordre de reptiles.

Cryptographie 
 Le Serpent est un algorithme cryptographique arrivé deuxième au concours de l'AES organisé dans le but d'obtenir un nouveau standard de chiffrement symétrique pour les organisations gouvernementales des États-Unis.

Culture et société

Astrologie 
 Le serpent est un signe astrologique chinois.

Musique 
 Le serpent est un instrument de musique ancien au corps de forme sinueuse.

Héraldique 
 Le serpent est une figure héraldique naturelle fréquemment utilisée et déclinée sous de nombreuses variantes.

Littérature et bande dessinée 
 Serpent est un roman de Clive Cussler (1999).
 Les Serpents sont un ensemble de petits personnages récurrents qui apparaissent dès le premier album de la série de bande dessinée Le Génie des alpages, réalisée par F'murr.

Religion 
 Dans la Bible, le serpent (Nahash) entraîne la chute d'Adam et Ève en les faisant goûter au fruit défendu.
 Dans le Nouveau Testament, le serpent est identifié à Satan.

Spectacle 
 Un charmeur de serpents (ou psylle) est une personne qui impressionne les passants des rues populeuses en paraissant dicter par les sons de sa flûte le comportement d'un serpent.

Sport 
 Le style du serpent est un style de combat à mains nues dans les arts martiaux chinois (Kung Fu).

Anthroponyme 
 François Serpent est le pseudonyme de Indrek Mesikepp, un poète estonien.

Toponyme

Canada 
 le lac du Serpent (rivière au Serpent Sud-Ouest), un plan d'eau du bassin versant de la rivière Péribonka, dans Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 la rivière au Serpent Sud-Ouest, un affluent de la rivière au Serpent (rivière Péribonka), coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 la rivière au Serpent (rivière Péribonka), un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec ;
 la rivière aux Serpents, un cours d'eau d'Oka, dans la MRC Deux-Montagnes, dans les Laurentides, au Québec ;
 la rivière Serpent (rivière Gens de Terre), un affluent de la rivière Gens de Terre, coulant dans les territoires non organisés de Lac-Pythonga et Cascades-Malignes, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec ;
 la rivière Serpent (rivière Mégiscane), un affluent de la rivière Mégiscane, coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;

France 
 la rue Serpente, une voie située dans le quartier de la Monnaie dans le  de Paris.

Notes et références

Voir aussi